Mårten Gås kan avse:

Mårten Gås (seriefigur) – en seriefigur i Kalle Anka & Co 
Mårtensafton – en kristen högtid
Mårten Gås (sång) – en sång av Hootenanny Singers